8-я Сове́тская улица — улица в Санкт-Петербурге, проходящая от Греческого проспекта до Новгородской улицы. Самая длинная среди Советских улиц города. Является продолжением улицы Некрасова.

История 
 В середине XVIII века здесь находились Рождественские слободы. Название получили по церкви Рождества Христова (на пересечении 6-й Советской улицы с Красноборским переулком, снесена). Когда на месте слобод образовались улицы, нынешняя 8-я Советская получила название 6-я Рожественская (1789—1798).
 С 1777 по 1797 год — 6-я.
 В 1776 году — 6-я линия Слонового двора.
 С 1789 по 1792 год — 6-я Рожественская линия.
 С 1790 по 1794 год — 6-я линия Рожественской части.
 С 1794 по 1801 год — 6-я линия на Песках.
 В 1792 году нумерация улиц сдвигается на единицу, улица получает название 7-я.
 Эта нумерация сохраняется до 1822 года, с 1804 года называется 7-я Рожественская.
 На плане 1812 года появляется современная нумерация улиц — 8-я Рожественская.
 С 1835 по 1857 год — 8-я.
 После 1858 года появляется современное написание названия — 8-я Рождественская.
 На плане 1835 года обозначена как Съезжинская улица. Название получила по Съезжему двору Рождественской части (д. 50).
 Первоначально проходила от Греческого проспекта до Мытнинской улицы, 7 марта 1880 года продлена от Мытнинской до Новгородской улицы. Этот участок был указан уже на плане 1821 года.
 Современное название получила 6 октября 1923 года. Названа в честь советской власти, к шестой годовщине Октябрьского вооружённого восстания 1917 года.

Примечательные здания 

 № 6-8 — жилой дом, 1935—1938 гг., арх. А. Л. Лишневский, скульптор-модельщик А. Е. Громов. 
 № 22 — до 2017 года по этому адресу располагались корпуса бывшего медно-котельного завода М. Г. Оуфа 1889 года постройки. В середине 2010-х объект выкупил частный владелец, после чего в документах возраст зданий был уменьшен на три года. Летом 2017-го корпуса снесли, на участке началось строительство элитного жилого комплекса. От работ и движения грунта на близлежащих домах появились трещины. Жильцы и градозащитники обратились с претензиями в суд и лично к губернатору Петербурга. В 2019-м снос был признан незаконным, разрешение на новое строительство отозвано.
 № 9-11 — жилой дом 1935—1938 гг. постройки, арх. Г. А. Симонов. 
 № 16 — доходный дом П. П. Степнова, 1903 г., арх. И. П. Горленский. 
 № 21 — доходный дом Н. К. Тиран (М. М. Розеноера), построен в 1908 г. гражд. инж. Я. Я. Брусовым, надстроен и расширен флигелями в 1911—1913 гг. гражд. инж. А. Н. Веретенниковым. 
 № 34 — доходный дом И. И. Зиновьева, 1911—1912 гг., арх. П. В. Резвый. 
 № 47 — доходный дом Е. С. Сойкиной, 1911 г., гражд. инж. В. В. Гейне. 
 № 48 (Мытнинская улица, 17-19) — доходный дом П. М. Станового, 1911—1912 гг., арх. М. Ф. Еремеев. 
 № 49 — Доходный дом Э. Э. Арнгольда (архитектор В. В. Шауб, 1910—1911). В 2017 году в ходе капитального ремонта витражи, украшавшие лестничный пролёт, были демонтированы и заменены на типовые стеклопакеты.

См. также 
Улица граничит со следующими проспектами и улицами:
 Греческий проспект
 Суворовский проспект
 Дегтярная улица
 Мытнинская улица
 Кирилловская улица
 Новгородская улица

Примечания

Литература

Ссылки